Scutigerina är ett släkte av mångfotingar. Scutigerina ingår i familjen Scutigerinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindelfotingar
Scutigerina